Коленцы — топоним:

Россия 
 Коленцы — село в Старожиловском районе Рязанской области.

Украина 
 Коленцы — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.
 Коленцы — село в Иванковском районе Киевской области.